Faster (canção)
 Faster (filme)

Desambiguação